Jonathan Jones peut désigner :

 Jonathan Jones, journaliste et critique d'art britannique.
  (né en 1982), chanteur et claviériste de .
 Jonathan Jones, joueur de football américain des Patriots de la Nouvelle-Angleterre
 Jonathan Jones, né en 1999, sprinteur barbadien.